Александр Георгиевич Данковцев (16 февраля 1913 года, Липецк — 13 октября 1971 года, Абакан, Хакасская автономная область) — партийный, государственный и общественный деятель. Первый секретарь Хакасского обкома КПСС (1961—1971). Депутат Верховного Совета СССР 6, 7, 8 созывов.

Биография 
Родился в поселке Сокольск Липецкого уезда (ныне — Липецк, Липецкой области) в крестьянской семье. После школы трудился токарем в Тамбове, затем учился в Воронежском сельскохозяйственном институте. После окончания в 1936 году был направлен в Красноярский край, где до 1939 года работал агрономом Абаканской машинно-тракторной станции.

В 1939 году вступил в ВКП(б). В том же году был назначен начальником отдела, затем главным агрономом краевого управления сельского хозяйства. В 1940—1945 годах избирался первым секретарем Березовского райкома партии. С 1945 года занимал ответственные должности в Каратузском райсовете, исполкоме Хакасского облсовета, Красноярском крайисполкоме.

С 1961 года по 13 октября 1971 года работал первым секретарем Хакасского обкома КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Награждён орденом Октябрьской Революции, (1971), тремя орденами «Трудового Красного Знамени» (1942, 1957, 1966), орденом «Знак Почёта» (1963), медалями, Золотой медалью ВДНХ СССР.

Умер 13 октября 1971 года в Абакане от болезни.

Литература 
 Ултургашев С. П., Тышта Е. В. Данковцев Александр Георгиевич. — Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 1. — Абакан, 2007. — С. 169.
 Торосов В. М., Председатель Совета старейшин хакасского народа. Рядовой советской гвардии. // Правда Хакасии, 13 февраля 2013.

Ссылки 
 Данковцев Александр Георгиевич.
 Государственные деятели. Хакасия.
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»

 
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС